Волујац може бити:

 Волујац (Шабац), насеље у општини Шабац, Република Србија
 Волујац (Ужице), насеље у општини Ужице, Република Србија
 Волујац (Требиње), насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ